Alessandro Marchetti ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Marchetti (Mathematiker) (1633–1714), italienischer Mathematiker
 Alessandro Marchetti (Flugzeugingenieur) (1884–1966), italienischer Flugzeugingenieur
 Alessandro Marchetti (Regisseur) (* 1929), italienischer Regisseur